Кевін Грегорі Чурко (нар. 19 січня 1968) - канадський музикант, звукорежисер, автор пісень і продюсер звукозапису, найвідоміший завдяки роботі з такими виконавцями, як Ozzy Osbourne, Papa Roach, Modern Science, Five Finger Death Punch, Disturbed, In This Moment, Shania Twain та Hellyeah. Провівши чотири роки у Швейцарії під керівництвом продюсера Роберта Джона "Мутта" Ланге , Чурко став одним із провідних інженерів / продюсерів музичної індустрії. В даний час він проживає у Лас-Вегасі, де працює у своїй приватній студії "The Hideout".

Нагороди 

|-
| 2008
| "I Don't Wanna Stop" / "God Bless the Almighty Dollar" - Ozzy Osbourne
|  Інженер звукозапису року премії Juno
| 
|-
| 2008
| "I Don't Wanna Stop" / "God Bless the Almighty Dollar" - Ozzy Osbourne
|  Juno Award Jack Richardson Producer of the Year 
| 
|-
| 2008
| "I Don't Wanna Stop" - Ozzy Osbourne
|  Grammy Award for Best Hard Rock Performance
| 
|-
| 2009
| "Disappearing" / "The Big Bang" - Simon Collins
|  Juno Award Recording Engineer of the Year
| 
|-
| 2010
| "Look Where You're Walking" - Modern Science / "The Dream" - In This Moment
|  Juno Award Jack Richardson Producer of the Year 
| 
|-
| 2010
| "Scream" - Ozzy Osbourne
|  Grammy Award for Best Hard Rock Performance
| 
|-
| 2011
| "Let It Die" / "Life Won't Wait" - Ozzy Osbourne
|  Juno Award Recording Engineer of the Year
| 
|-
| 2012
| "American Capitalist" - Five Finger Death Punch
| Revolver Golden Gods Awards Album of the Year
| 
|-
| 2012
| "American Capitalist" - Five Finger Death Punch
|  Radio Contraband Rock Radio Awards Album of the Year
| 
|-
| 2012
| "Coming Down" - Five Finger Death Punch
|  Radio Contraband Rock Radio Awards Song of the Year
| 
|-
| 2013
| "The Wrong Side of Heaven Vol. 1" - Five Finger Death Punch
|  Loudwire Music Awards Rock Album of the Year
| 
|-
| 2013
| "Life Me Up" - Five Finger Death Punch
|  Loudwire Music Awards Rock Song of the Year
| 
|-
| 2013
| "Blood" - In This Moment / "Coming Down" - Five Finger Death Punch
|  Juno Award Recording Engineer of the Year
| 
|-
| 2013
| "Blood / Adrenalize" - In This Moment
|  Juno Award Jack Richardson Producer of the Year
| 
|-
| 2014
| "The Wrong Side of Heaven" - Five Finger Death Punch / "Stardust" - Gemini Syndrome
|  Juno Award Recording Engineer of the Year
| 
|-
| 2014
| "The Wrong Side of Heaven Vol. 1" - Five Finger Death Punch
|  Revolver Golden Gods Album of the Year
| 
|-
| 2014
| "Lift Me Up" - Five Finger Death Punch
|  Revolver Golden Gods Song of the Year
| 
|-
| 2014
| "The Wrong Side of Heaven Vol. 1" - Five Finger Death Punch
|  Bandit Rock Awards Best International Album
| 
|-
| 2015
| "Got Your Six" - Five Finger Death Punch
|  Loundwire Music Awards Best Rock Album
| 
|-
| 2015
| "Wash It All Away" - Five Finger Death Punch
|  Loudwire Music Awards Best Rock Song
| 
|-
| 2015
| "Immortalized" - Disturbed
|  SiriusXM Octane Music Awards Album of the Year
| 
|-
| 2017
| "The Sound of Silence" - Disturbed
|  Grammy Award for Best Hard Rock Performance
| 
|-
| 2017
| “The Sound of Silence" - Disturbed
|  iHeartRadio Music Awards Rock Song of the Year
| 
|-
| 2017
| "The Sound of Silence" - Disturbed
|  iHeartRadio Music Awards Best Cover Song of the Year
| 
|-
| 2017
| "The Sound of Silence" - Disturbed
|  Loudwire Music Awards Best Rock Song
| 
|-
| 2017
| "Unleashed" - Skillet
|  Dove's Rock/Contemporary Album
| 
|-
| 2018
| "Unleashed" - Skillet
|  Dove's Rock/Contemporary Album
| 
|-
| 2019
| "And Justice for None..." - Five Finger Death Punch
|  Bandit rock Awards Best International Album
| 
|-
| 2020
| "Unleashed" - Skillet
|  Dove's Rock/Contemporary Album
| 
|-
| 2021
| "The In-Between" - In This Moment
|  Grammy's Best Metal Performance
| 
|-

Дискографія 

 2000 – Britney Spears – Oops!... I Did It Again
 2000 – The Corrs – In Blue
 2002 – Shania Twain – Up
 2002 – Michael Bolton – Only a Woman Like You
 2002 – Celine Dion – A New Day Has Come
 2004 – Robert Downey Jr. – The Futurist
 2005 – Ozzy Osbourne – Under Cover
 2005 – Ringo Starr – Choose Love
 2007 – Ozzy Osbourne – Black Rain
 2008 – Simon Collins – U-Catastrophe
 2008 – In This Moment – The Dream
 2009 – Modern Science – Modern Science
 2009 – Five Finger Death Punch – War Is the Answer
 2010 – Ozzy Osbourne – Scream
 2010 – In This Moment – A Star-Crossed Wasteland
 2010 – Slash – Slash
 2010 – Hinder – All American Nightmare
 2011 – Emerson Drive – Decade of Drive
 2011 – Five Finger Death Punch – American Capitalist
 2012 – Kobra and the Lotus – Kobra and the Lotus
 2012 – In This Moment – Blood
 2013 – Rob Zombie – Venomous Rat Regeneration Vendor
 2013 – Five Finger Death Punch – The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1
 2013 – Asking Alexandria – From Death to Destiny
 2013 – Five Finger Death Punch – The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2
 2013 – Gemini Syndrome – Lux
 2014 – Ozzy Osbourne – Memoirs of a Madman
 2014 – Hellyeah – Blood for Blood
 2014 – In This Moment – Black Widow
 2015 – Papa Roach – F.E.A.R
 2015 – Apocalyptica – Shadowmaker
 2015 – Disturbed  –Immortalized
 2015 – Five Finger Death Punch – Got Your Six
 2015 – Escape the Fate – Hate Me
 2016 – Hellyeah – Undeniable
 2016 – Skillet – Unleashed
 2016 – Gemini Syndrome – Memento Mori
 2017 – In This Moment – Ritual
 2018 – Five Finger Death Punch – And Justice for None
 2018 – Halestorm – Vicious
 2018 – Disturbed – Evolution
 2019 – Hellyeah – Welcome Home
 2019 – Skillet – Victorious
 2020 – Five Finger Death Punch – F8
 2020 – In This Moment – Mother
 2020 – Cory Marks – Who I Am
 2021 – Ded – TBA
 2022 - Five Finger Death Punch - The Way of the Fist: 15th Anniversary Re-recording
 2022 - Five Finger Death Punch - TBA

Примітки 

Канадські музиканти